Informàtica: Processor Direct Slot, antic bus d'Apple Macintosh.
 Política:
 Partit Democràtic de l'Esquerra, partit polític d'Itàlia.
 Partit Democràtic Senegalès, partit polític del Senegal.
 Partei des Demokratischen Sozialismus, antic partit polític d'Alemanya.